The Lion and the Mouse – opera teatrale di Charles Klein

Film
 The Lion and the Mouse – film del 1914 diretto da Barry O'Neil
 The Lion and the Mouse – film del 1919 diretto da Tom Terriss
 The Lion and the Mouse – film del 1928 diretto da Lloyd Bacon